39-й Чемпионат СССР по шахматам проходил с 15 сентября по 17 октября в 1971 года в Ленинграде.

Турнирная таблица

Ссылки 
 39th USSR Championship; Leningrad 1971

Чемпионаты СССР по шахматам
1971 год в шахматах
Спорт в России в 1971 году
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Сентябрь 1971 года
Октябрь 1971 года
1971 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1971 году